Kaffeeklatsch ist:
 eine Fernsehsendung des ZDF mit Moderator Ralph Morgenstern, siehe Kaffeeklatsch (Fernsehsendung)
 eine gesellige Zusammenkunft zur Kaffeemahlzeit
 ein geselliges Damenkränzchen

Siehe auch:

Weiberklatsch